Ганк () — в MMORPG, атака гравця-супротивника, не готового до бою, за якої атакуюча сторона має перевагу за рахунок невигідного положення гравця котрого атакують. Приклад: атака супротивника, зайнятого боєм з ігровим монстром або ж гравця на кілька рівнів нижчого, через що той на має змоги ефективно захищатися.

В цілому, ганк є негативним явищем і піддається осуду. В більшості MMORPG він не приносить ніякої ігрової вигоди, в деяких карається ігровими штрафами.

 

Ігри